National Biscuit Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 National Biscuit Company Building (Iowa), ID-Nr. 09000273
 National Biscuit Company Building (Texas), ID-Nr. 98000141